dionysisch steht für:

 dem griechischen Gott des Weines zugehörend, siehe Dionysos 
 rauschhaft, ekstatisch, siehe apollinisch-dionysisch

Siehe auch
 Dionysoskult